De achtste etappe van de Ronde van Frankrijk 2017 werd verreden op zaterdag 8 juli 2017 van Dole naar Station des Rousses.

Parcours 
Het was een bergachtig parcours van 187,5 km in het departement Jura. Onderweg lagen beklimmingen van de derde-, tweede- en eerste categorie. Na de laatste beklimming was er geen afdaling, maar een relatief vlak stuk van twaalf kilometer tot de finish. In Montrond was een tussensprint.

Verloop 
In het begin van de etappe was er een serie pogingen om te ontsnappen, maar niemand mocht gaan totdat er na 70 kilometer een soort van breuk in het peloton ontstond, wat een uiterst grote kopgroep van 51 renners opleverde. De groep was te groot om stabiel te zijn, en nieuwe kopgroepen ontstonden, kregen uitbreiding of werden weer teruggehaald. Warren Barguil en Serge Pauwels reden getweeën aan kop de Col de la Joux op, en uiteindelijk vormde zich een kopgroep bestaande uit Barguil, Pauwels, Jan Bakelants, Lilian Calmejane, Simon Clarke, Robert Gesink, Nicolas Roche en Greg Van Avermaet waarbij zich later Michael Valgren nog voegde.

Terwijl het peloton steeds meer van de oorspronkelijke 51 vluchters opslokte, begon de kopgroep aan de slotklim, waarbij deze uitdunde tot een viermanschap, Calmejane, Gesink, Pauwels en Roche. Calmejane viel aan. Aanvankelijk kon alleen Roche volgen, maar deze viel terug waardoor Gesink in tweede positie kwam. In het laatste stuk tussen de top en de finish kreeg Calmejane nog kramp, maar Gesink kon onvoldoende profiteren, Calmejane herpakte zich, en won de etappe met ruim 30 seconden voorsprong op Gesink en 50 seconden op het peloton dat de overige vluchters had ingerekend. Alle kandidaten voor een topklassering zaten in dit eerste peloton van circa 40 man, dus voor het algemeen klassement had deze etappe nauwelijks invloed.

Tussensprint

Bergsprints

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Externe link 
 De route van de 8e etappe op letour.fr

08
Ronde van Frankrijk 201708
Sport in Jura (departement)